Trevor Cann (né le   à Oakville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien. Il est gardien pour les Eagles du Colorado de l'ECHL.

Biographie

Statistiques 

| 2005-2006 || Petes de Peterborough || LHO || 20 || 16 || 2 || 2 ||  || 52 || 2,65 || 91,9 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 35 || 3 || 5,10 || 86,4 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Petes de Peterborough || LHO || 62 || 23 || 32 || 5 ||  || 219 || 3,69 || 90,9 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Petes de Peterborough || LHO || 51 || 20 || 28 || 3 ||  || 178 || 3,59 || 90,6 || 2 || 6 || 5 || 1 || 4 || 317 || 21 || 3,97 || 90,2 || 0 || 
|-
| 2008-2009 || Petes de Peterborough || LHO || 10 || 5 || 5 || 0 || 545 || 28 || 3,08 || 92,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Knights de London || LHO || 42 || 30 || 10 || 1 ||  || 104 || 2,51 || 91,7 || 5 || 2 || 13 || 9 || 4 || 805 || 38 || 2,83 || 91,2 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH || 13 || 3 || 6 || 1 || 671 || 40 || 3,58 || 88,4 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Oilers de Tulsa || LCH || 18 || 11 || 6 || 1 ||  || 51 || 2,81 || 91,5 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Oilers de Tulsa || LCH || 26 || 13 || 9 || 3 ||  || 79 || 3,41 || 90,8 || 0 || 0 || 7 || 4 || 3 || 353 || 17 || 2,89 || 91,6 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH || 7 || 2 || 3 || 0 || 350 || 20 || 3,43 || 89,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH || 25 || 9 || 16 || 0 ||  || 71 || 2,92 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Eagles du Colorado || ECHL || 1 || 0 || 1 || 0 || 23 || 4 || 10,51 || 75,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Everblades de la Floride || ECHL || 29 || 15 || 10 || 1 ||  || 77 || 2,89 || 89,3 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Beast de Brampton || ECHL || 38 || 10 || 16 || 3 ||  || 117 || 3,84 || 90,2 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Beast de Brampton || ECHL || 16 || 7 || 6 || 3 || 850 || 42 || 2,97 || 88,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Knights de London
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Gardien de but de hockey sur glace
Naissance à Oakville (Ontario)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Beast de Brampton